Seta (biologia), estructures anatòmiques que tenen aparença de flocs pilosos o pinzells
 Toponímia:
 Seta, ciutat del Llenguadoc (Erau, Occitània, França)
 Cantó de Seta, cantó al departament de l'Erau (regió d'Occitània, França)
 Cantó de Seta-1cantó al departament de l'Erau, a la regió del Llenguadoc-Rosselló, compta amb una part de la ciutat de Seta, en el que és el centre de la ciutat i el port vell
 Cantó de Seta-2, cantó al departament de l'Erau, compta amb una part de la ciutat de Seta, sobretot la part més moderna i turística que forma l'istme conegut com el Lido 
 Castell de Seta, castell sobre un tossal a la serra d'Almudaina al municipi de Balones (el Comtat)
 Estació de Seta, estació ferroviària a la ciutat de Seta, al departament francès de l'Erau
 Riu Seta, riu que naix a la serra d'Alfaro i travessa els termes de Fageca, Benimassot, Quatretondeta, Gorga i Benilloba, desembocant al Frainós
Vall de Seta, comarca sense ús administratiu que engloba els municipis de Balones, Benimassot, Fageca, Famorca, Gorga, Quatretondeta i Tollos a la comarca del Comtat
 Šėta, població a Lituània
 Miscel·lània: 
 Tatsuhiko Seta (Morioka, Iwate, Japó, 1952), futbolista japonès
 SETA companyia japonesa que produeix videojocs.